Вимьянсо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Ла-Корунья в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Сонейра. Занимает площадь 186,9 км². Население — 8128 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 69 км.

Покровителем города считается святой Висенте де Ноаль.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 A.X.Cherinkas

Муниципалитеты Ла-Коруньи